Niewisch bezeichnet:

 Niewisch (Friedland), Ortsteil der Stadt Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Niewisch ist der Name von:

 Antje Niewisch-Lennartz (* 1952), deutsche Juristin und Politikerin der Grünen; niedersächsische Justizministerin im Kabinett Weil